Das Wort Kafur steht für:

einen Regenten im Ägypten des 10. Jahrhunderts, siehe Kafur (Emir)
einen Fluss in Afrika, siehe Kafur (Fluss)